Schwarzer Blitz steht für:

 Schwarzer Blitz, russischer Action-Science-Fiction-Film (2009)
 Der schwarze Blitz, deutscher Skifilm von Hans Grimm (1958)